Wadelincourt est le nom des communes suivantes : 

 Wadelincourt, commune française des Ardennes
 Wadelincourt, section de la commune belge de Belœil située en Wallonie dans la province de Hainaut.